La Bussière puede referirse a: 

 La Bussière, comuna francesa situada en Loiret.
 La Bussière, comuna francesa situada en Vienne.